Hoboken kan syfta på:

Personer
 Anthony van Hoboken (1887–1983), nederländsk musikolog som 1957 katalogiserade Joseph Haydns verk.

Geografi

Belgien 

 Hoboken, Antwerpen – Flandern, Provincie Antwerpen,

USA 

 Hoboken, Georgia – Brantley County, 
 Hoboken, New Jersey – Hudson County, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar